CRIPAK () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 446 амінокислот, а молекулярна маса — 48 076.

Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки